La Copa Davis 2000 fue la 89.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo Mundial

Final

Véase también 
 Serie de los sillazos, semifinal del Grupo I - Zona América.

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Copa Davis

2000
Tenis en 2000
Deporte en España en 2000
Historia del tenis en España